O Nordeste Sevens 2007 foi a 1ª edição oficial desse torneio. Foi realizado em Recife pela Associação Pernambucana de Rugby, com alojamento no NAE da UFPE.

Torneio Masculino

Times

Times de quatro estados participaram:

Fase de Classificação

Grupo A

Grupo B

Fase Final

Semifinais

Final
Rugby PotiguarVerde e Orixás chegaram à final.

Classificação Final

Torneio Feminino

Times

Times de quatro estados participaram:

Fase de Classificação

Grupo Único

Final
Orixás e Tubarões chegaram à final.

Classificação Final

Torneio Juvenil

Times

Times participantes:

Fase de Classificação

Grupo

Final
Orixás M19 e Rugby Potiguar fizeram a última partida do hexagonal.

 O time do Orixás M19 foi declarado campeão por ter melhor registro disciplinar.

Classificação Final

Ligações externas 
 Site da ABR
 RugbyMania Site sobre Rugby
 Rugby Magazine Revista digital sobre Rugby
 Página sobre o rugby piauiense

2007
Rugby de 2007 no Brasil